Грезля — річка в Україні
 Грезля — село, Житомирська область, Коростенський район
 Грезля — колишнє село, Київська область, Поліський район (відселене в результаті забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС)